Bill Lochead, né le  à Forest au Canada, est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey et est aujourd'hui entraîneur en Allemagne

Carrière 

Choisi à la draft 1974 en  par les Red Wings de Détroit, il commença sa carrière dans la Ligue nationale de hockey que lors de la saison 1974 avec la franchise du Michigan.
À noter qu'il a été également repêché, la même année, par les Racers d'Indianapolis de l'Association mondiale de hockey mais il rejoindra finalement les rangs de la LNH.

Il jouera à Detroit jusqu'en 1979 avant de s'engager pour les Rockies du Colorado.
L'année suivante il terminera sa carrière LNH aux Rangers de New York avant de rejoindre le championnat allemand de hockey et notamment Mannheim.

Il est aujourd'hui entraîneur de hockey en Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1971-1972 ||Generals d'Oshawa ||AHO ||37||27||20||47||62||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1972-1973 || Generals d'Oshawa ||AHO ||59||56||54||110||89||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1973-1974 || Generals d'Oshawa ||AHO ||62||57||64||121||108||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1974-1975||Red Wings de Détroit ||LNH ||65||16||12||28||34||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1975-1976 ||Nighthawks de New Haven || LAH ||24||17||13||30||24||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1975-1976||Red Wings de Détroit ||LNH||53||9||11||20||22||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1976-1977 ||Blues de Kansas-City || LCH ||10||8||8||16||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1976-1977||Red Wings de Détroit ||LNH||61||16||14||30||39||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1977-1978||Red Wings de Détroit ||LNH||77||20||16||36||47||7||3||0||3||6
|-
|1978-1979||Red Wings de Détroit ||LNH||40||4||7||11||20||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1978-1979||Rockies du Colorado ||LNH||27||4||2||6||14||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1979-1980 ||Nighthawks de New Haven ||LAH ||68||46||43||89||90||10||6||5||11||8
|-
|1979-1980||Rangers de New York ||LNH||7||0||0||0||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1980-1981 ||Kölner Haie|| Bundesliga ||17||16||8||24||61||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1980-1981 ||ESV Kaufbeuren ||Bundesliga ||22||27||25||52||59||3||4||1||5||13
|-
|1981-1982 ||Bad Nauheim EC ||Bundesliga ||42||66||34||100||195||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1982-1983 ||Adler Mannheim ||Bundesliga ||34||36||24||60||17||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1983-1984 ||Adler Mannheim||Bundesliga ||47||36||27||63||77||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1984-1985 ||Bad Nauheim EC ||2. Bundesliga ||16||28||20||48||61||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1985-1986 ||Bad Nauheim EC ||2. Bundesliga ||45||71||49||120||78||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1986-1987 ||Bad Nauheim EC ||2. Bundesliga ||27||23||26||49||35||  ||  ||  ||  ||  

|330||69||62||131||180||7||3||0||3||6

|162||181||118||299||409||3||4||1||5||13

|88||122||95||217||174|| || || || || 

|92||63||56||119||114||10||6||5||11||8

|158||140||138||278||259|| || || || ||

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Naissance en octobre 1954
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de repêchage des Racers d'Indianapolis
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Blues de Kansas City
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur des Kölner Haie
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Nauheim